Franson ist der Familienname folgender Personen:

 Cody Franson (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Fredrik Franson (1852–1908), Evangelist und Gründer mehrerer Missionsgesellschaften, u. a. der Allianz-Mission